Köck ist der Familienname folgender Personen: 

 Brigitte Köck (* 1970), österreichische Snowboarderin 
 Christian Köck (* 1958), österreichischer Politiker, Wissenschaftler, Unternehmer 
 Christian Koeck (1758–1818), deutscher Modellierer und Zeichner

 Friedrich Köck (1898–?), österreichischer Fußballnationalspieler 
 Heribert Franz Köck (* 1941), österreichischer Völkerrechtler, Europarechtler und Rechtsphilosoph
 Ignaz Köck (1906–1957), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Lara Köck (* 1986), österreichische Politikerin (Grüne), Landtagsabgeordnete
 Michael Köck (1760–1825), österreichischer Maler,  Radierer und Freskant
 Niklas Köck (* 1992), österreichischer Skirennfahrer
 Peter Köck (1949–1989), österreichischer Dichter
 Stefan Köck (* 1975), österreichischer Fußballspieler
 Robert Köck (1924–2016), deutscher Künstler
 Thomas Köck (* 1986), österreichischer Autor und Dramatiker
 Tobias Köck (* 1979), deutscher Politik- und Kulturwissenschaftler und Digitalisierungsexperte
 Uwe-Volkmar Köck (* 1953), deutscher Politiker (Die Linke) und Mitglied des Landtages von Sachsen-Anhalt 
 Wolfgang Köck (* 1958), deutscher Rechtswissenschaftler

Köck steht für: 
 Köck (Breitenbrunn), Ortsteil der Gemeinde Breitenbrunn, Landkreis Unterallgäu, Bayern 
 Köck (Irschenberg), Ortsteil der Gemeinde Irschenberg, Landkreis Miesbach, Bayern

Siehe auch:
 Kök